E-Klasse steht für:

 E-Klasse, Luftschiffklasse der US-Marine, gebaut am Ende der 1910er Jahre, siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten
 E-Klasse, Klasse von Zerstörern der Royal Navy, siehe E- und F-Klasse
 E-Klasse, in Deutschland einmotorige Flugzeuge mit einem maximalen Abfluggewicht von 2 Tonnen, siehe Luftfahrzeugkennzeichen
 Mercedes-Benz E-Klasse, Modellreihe des Automobilherstellers Mercedes-Benz

Siehe auch:
 Triple-E-Klasse
 Klasse E
 E-Reihe
 E-Serie
 E-Type
 Eclass
 U-Boot-Klasse E